Aulo Postumio Albino Regillense – politico romano, tribuno consolare nel 397 a.C.
 Aulo Postumio Albino Regillense – politico romano, tribuno consolare nel 381 a.C.